Ernst Selmer kan syfta på:

* Ernst Westerlund Selmer (1890–1971), norsk språkforskare
 Ernst Sejersted Selmer (1920–2006), norsk matematiker